Richard Wright (músico) — músico da banda Pink Floyd
 Richard Wright (escritor) — escritor estadunidense
 Richard Wright (futebolista) — goleiro da seleção inglesa

Desambiguações de antropônimos